Legg Mason Tennis Classic 2008 — 40-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вашингтоне, США, и являющегося частью ATP Тура 2008 в рамках международной серии соревнований ATP. Пара лидеров зачёта этого первенства — Рафаэль Надаль и Энди Маррей — в Вашингтон не приехали.

В 2008 году турнир прошёл с 9 по 17 августа.

Первым сеянным в одиночном турнире был Энди Роддик (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает свой 4й в сезоне и в карьере одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Виктор Троицки сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марк Жикель выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Роберт Линдстедт выигрывает 1й в сезоне и 3й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Legg Mason Tennis Classic

 ATP Тур 2008
 US Open Series 2008

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Август 2008 года
2008